Niedźwiedź peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Niedźwiedź, un village du powiat de Lipno
 Niedźwiedź, un village du powiat de Świecie
 Niedźwiedź, un village du powiat de Wąbrzeźno

 dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Niedźwiedź, un village du powiat de Cracovie
 Niedźwiedź, un village du powiat de Limanowa
 Niedźwiedź, une gmina rurale du powiat de Limanowa

 dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Niedźwiedź, un village du powiat de Kielce
 Niedźwiedź, un village du powiat de Staszów

 dans d'autres voïvodies
 Niedźwiedź, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Niedźwiedź, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Niedźwiedź, un village dans la voïvodie de Lublin
 Niedźwiedź, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Niedźwiedź, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Niedźwiedź, un village dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Niedźwiedź, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie